SNR steht für:
 Saint-Nazaire Montoir Airport (IATA-Code), Flughafen von Saint-Nazaire,  Region Pays de la Loire, Frankreich
 Schneller Natriumgekühlter Reaktor, siehe Brutreaktor
 den Geheimdienst in Burundi, siehe Service National de Renseignements
 Shanghai-Nanking Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in China
 englisch Signal-to-noise ratio, siehe Signal-Rausch-Verhältnis
 für einen Einzahlwert (Single Number Rating) zur Beschreibung des Dämmwertes von Gehörschutzmitteln
 Slowakischer Nationalrat (slowakisch Slovenská národná rada) – frühere offizielle Bezeichnung mehrerer Vertretungskörperschaften in der Geschichte der Slowakei, seit 1992 Nationalrat der Slowakischen Republik
 Sondernutzungsrecht (Baurecht)
 engl. supernova remnant, siehe Supernovaüberrest
 einen internationalen Konzern für Wälzlagertechnik mit Hauptsitz in Frankreich, siehe NTN-SNR Roulements

SNr steht für:
 Pars reticulata der Substantia nigra, Teil des Gehirns

SNr, SNr. oder S-Nr. steht für:
 Seriennummer, eindeutige Bezeichnung eines Produkts durch den Hersteller

snr steht für:
 Sihan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen in der Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung